Sanchez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Diego E.A. Sanchez
 Pilar Sanchez
 Priscilla C. Sanchez